Le tournoi de tennis de Slovénie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Portorož du 17 au .

Tatiana Golovin remporte le simple dames. En finale, elle bat Katarina Srebotnik, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lucie Hradecká et Renata Voráčová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Slovénie
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Slovenie
Sport en Slovénie en 2007
Tennis en septembre 2007